Il campionato mondiale di pallavolo femminile 1970 si è svolto dal 22 settembre al 2 ottobre 1970 a Burgas, Sevlievo, Sofia e Varna, in Bulgaria: al torneo hanno partecipato sedici squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la quarta volta all'URSS.

Squadre partecipanti

Gironi

Prima fase

Girone A - Sevlievo

Risultati

Classifica

Girone B - Sofia

Risultati

Classifica

Girone C - Burgas

Risultati

Classifica

Girone D - Varna

Risultati

Classifica

Fase finale

Girone 1º - 8º posto - Varna

Risultati

Classifica

Girone 9º - 16º posto - Burgas

Risultati

Classifica

Podio

Campione 
URSS(Quarto titolo)

Secondo posto 
Giappone

Terzo posto 
Corea del Nord

Classifica finale

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 1970
Campionati mondiali di pallavolo femminile